Miłość i gniew (ang. Look Back in Anger) – sztuka Johna Osborne’a
 Miłość i gniew – brytyjski film z 1959 w reżyserii Tony’ego Richardsona, adaptacja sztuki
 Miłość i gniew – włoski film (antologia) z 1969, w reżyserii: Marco Bellocchio, Bernardo Bertolucciego, Jean-Luca Godarda, Carlo Lizzaniego i Piera Paolo Pasoliniego
 Miłość i gniew – brytyjski film z 1985 w reżyserii Lindsaya Andersona, adaptacja sztuki
 Miłość i gniew – amerykański film z 1988 w reżyserii Davida Maxa Steinberga
 Miłość i gniew – brytyjski film z 1989 w reżyserii Judi Dench, adaptacja sztuki